Castiglion (von ital. Castello, dt.: Schloss, Burg) bezeichnet die italienischen Orte

 Castiglion Fibocchi, Gemeinde in der Provinz Arezzo
 Castiglion Fiorentino, Gemeinde in der Provinz Arezzo
 Castiglion Fosco, Ortsteil der Gemeinde Piegaro in der Provinz Perugia

Siehe auch:
 Castiglione
 Castillon